Лу́нден (Lunden, Lundén) — фамилия и топоним:

Фамилия:
 Лунден, Джоан (род. 1950) — американская журналистка, автор и телеведущая.
 Лунден, Мари — финская кёрлингистка.
 Лунден, Эльдрид (род. 1940) — норвежская поэтесса и писательница.

Топоним:
 Лунден — коммуна в Германии.